Deinarc de Corint (en llatí Deinarchus, en grec antic Δείναρχος) fou un orador nascut a Corint, contemporani de l'orador atenenc Deinarc, amb el que de vegades se'l confon.

Era un amic del general i home d'estat Foció i quan aquest fou portat a Atenes per ser executat, Deinarc també fou executat per ordre d'Alexandre Polispercó. Aquest personatge només es troba mencionat per Plutarc.

Referències 

Oradors de l'antiga Grècia
Antics corintis